Portal (arquitectura), porta gran d'entrada a un edifici o la porta d'entrada a qualsevol casa o habitació
 Portal (Dakota del Nord)
 Portal (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Portal d'Internet, lloc o pàgina web molt desenvolupada i ampliada que oferix informacions i serveis diversos
 Portal (sèrie de videojocs)
 El Portal, població dels Estats Units a l'estat de Florida